El término Druzhni  puede referirse a:

Druzhni (Adiguesia), localidad de la república de Adiguesia, en Rusia.
Druzhni (Kunashak, Cheliábinsk), localidad del raión de Kunahak del óblast de Cheliábinsk, en Rusia.
Druzhni (Varna, Cheliábinsk), localidad del raión de Varna del óblast de Cheliábinsk, en Rusia.
Druzhni (Chernozemelski, Kalmukia), localidad del raión Chernozemelski de la república de Kalmukia, en Rusia.
Druzhni (Yashkul, Kalmukia), localidad del raión de Yashkul de la república de Kalmukia, en Rusia.
Druzhni (Beloréchensk, Krasnodar), localidad del raión de Beloréchensk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Druzhni (Krasnoarméiskaya, Krasnodar), localidad del raión de Krasnoarméiskaya del krai del Krasnodar, en Rusia.
Druzhni (Nizhni Nóvgorod), localidad del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Druzhni (Novosibirsk), localidad del óblast de Novosibirk, en Rusia.
Druzhni (Pervomaiski, Oremburgo), localidad del Pervomaiski del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Druzhni (Tótskoye, Oremburgo), localidad del raión de Tótskoye del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Druzhni (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.
Druzhni (Tomsk), localidad del óblast de Tomsk, en Rusia.